

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14
 Kątek – część wsi Rossosz w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz
 Kątek – część wsi Komodzianka w woj. lubelskim, w pow. biłgorajski, w gminie Frampol
 Kątek – część wsi Husynne w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk 
 Kątek – część wsi Ruda-Huta w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Kątek – część wsi Drohiczany w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie
 Kątek – część wsi Typin w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Kątek – część wsi Zamłynie w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce
 Kątek – część wsi Mszanna w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska 
 Kątek – część wsi Bondyrz w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Kątek – część wsi Komarów-Osada w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada
 Kątek – część wsi Deszkowice Pierwsze w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów
 Kątek – część wsi Dzierzby Włościańskie w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka
 Kątek – część wsi Bokiny w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Łapy
 Kątek – część wsi Ogrodniki w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew